Burgess House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Burgess House (Colorado Springs, Colorado), NRHP-ID 90001418
 Burgess House (Sebec, Maine), NRHP-ID 78000196